Ozeanisch steht für:

 ein Klima, siehe Seeklima
 eine Untergruppe der austronesischen Sprachen, siehe ozeanische Sprachen

Siehe auch: